Страбо́н () — многозначный термин:

 Страбон (ок. 63 до н. э. — между 21 и 24) — древнегреческий историк и географ.
 Страбон — крупный древний ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
 Валафрид Страбон (808—849) — средневековый латинский поэт и богослов, с 838 года — аббат монастыря Райхенау.
 Гай Юлий Цезарь Страбон Вописк (131/127—87 до н. э.) — древнеримский политический деятель.
 Гней Помпей Страбон (ум. 87 до н. э.) — древнеримский государственный и военный деятель, оратор.
 Уммидий, сын Луция, Страбон (ум. после 50 до н. э.) — эдил, упоминающийся в одной латинской надписи, обнаруженной в Формиях (Лаций) и датируемой 2-й половиной I века до н. э.
 Луций Сей Страбон (ум. 16) — древнеримский государственный деятель начала I века.
 Теодорих Страбон (ум. 481) — король фракийских остготов из рода Амалов в 473—481 годах.

Примечание